Karl Axel Ture Hallström, född 28 april 1850 på Brokind i Östergötland, död i juli 1929, var en svensk litograf och målare.

Hallström var gift med Erica Öberg och far till konstnären Eric Cornelius Hallström. Han var till professionen utbildad och en mycket skicklig litograf med porträtt som specialitet. Ursprungligen utbildade han sig till organist men övergick ganska omgående till konsten som han studerade i Tyskland. Efter återkomsten till Sverige bosatte han sig i Stockholm och var där verksam som landskapsmålare. Hallström var djupt religiös, något som hans son Eric under sin ungdom kom att ta avstånd ifrån. Hallström är representerad vid Norrköpings konstförenings samlingar.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del III, sid 34, Allhems Förlag, Malmö. 

Svenska litografer under 1800-talet
Födda 1850
Avlidna 1929
Män
Personer från Vårdnäs socken
Svenska målare under 1800-talet